Jack Greenwell – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Emma Greenwell – attrice statunitense
 William Greenwell – archeologo e numismatico britannico